Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 2000/01.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Serie A

Eindstand

Toeschouwers

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

2000
Italiaanse voetbalclub 2000/01